Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 97-es jelzésű villamosok:

Belgium 

 97-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 97-es villamos (Prága)